Розпізнавання образів — розділ кібернетики
 Розпізнавання образів (хемометрика)